I99 peut faire référence à :
 Interstate 99, une autoroute américaine reliant Bedford à Bellefonte ;
 Maladie de l'appareil circulatoire, d'après la classification internationale des maladies.

Voir aussi 
 Sigles d'une lettre suivie de deux chiffres